

Plaatsen in Duitsland 
 Frankfurt am Main, in (verouderd) Nederlands Frankfort aan de Main, een stad in de Duitse deelstaat Hessen
 Frankfurt (Oder), in (verouderd) Nederlands Frankfort aan de Oder, een stad in de Duitse deelstaat Brandenburg

Plaatsen in de Verenigde Staten 
 Frankfort (Illinois)
 Frankfort (Indiana)
 Frankfort (Kansas)
 Frankfort (Kentucky)
 Frankfort (Michigan)
 Frankfort (Ohio)
 Frankfort (South Dakota)
 Frankfort Springs, Pennsylvania
 Frankfort Square, Illinois
 West Frankfort, Illinois

Overige plaatsnamen 
 Frankfort, een hoofdplaats (main place) in de gemeente Mafube in Zuid-Afrika

Personen 
 Arno Frankfort, een Nederlandse burgemeester
 Henri Frankfort, een Nederlandse egyptoloog, archeoloog en oriëntalist.

Zie ook 
 Frankford (doorverwijspagina)
 Frankfurt (doorverwijspagina)